Alaba wa-l-Kila (Àlaba i els Castells) fou una denominació geogràfica usada pels cronistes àrabs entre els segles II i IX per designar la part de la península Ibèrica més exposada als atacs de pillatge dels àrabs, les conegudes saifes (saifa) que l'emirat de Còrdova enviaven cada any.

El territori d'Àlaba designava a l'època una zona més gran que la moderna província i territori foral d'Àlaba, i anava entra la riba esquerra de l'Ebre i els territoris vascons, que tenia a l'oest la Bureba i els Castells (Al-Kila). La regió dels Castells anava de la riba esquerra de l'Ebre a l'altura del congost de Pancorbo, fins a la moderna ciutat de Santander.

Referències

Vegeu també 
 Al-Àndalus
 Àlaba

Geografia d'Al-Àndalus